Уолтер Мёрфи ():
  (Уолтер Мерфи, 1872—1946) — игрок в американский футбол.
  (1907—1976) — питчер Высшей лиги бейсбола.
  (1929—2010) — американский политолог и писатель.
 Уолтер Мёрфи (род. 1952) — американский композитор, клавишник, аранжировщик, пианист, автор песен и музыкальный продюсер.